Die Campeonato Brasileiro Série A 2005 war die 49. Spielzeit der brasilianischen Série A. Die Teilnehmerzahl wurde zur Vorsaison von 24 auf 22 reduziert. Aufgrund dessen gab es nur zwei Aufsteiger.

Saisonverlauf 
Die Série A startete am 23. April 2005 in ihre neue Saison und endete am 4. Dezember 2005. Die Saison war durch die Aufdeckung eines Wettskandals gezeichnet. 

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Beim Prêmio Craque do Brasileirão wurde Carlos Tévez vom Meister SC Corinthians als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Auch der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Carlos Tévez. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurde Romário vom CR Vasco da Gama.

Wettskandal  
Am 23. September wurde bekannt, dass der Schiedsrichter Edílson Pereira de Carvalho im Laufe des Wettbewerbs Spielmanipulationen in der Liga sowie der Série B und Staatsmeisterschaft von São Paulo vornahm. Am 2. Oktober ordnete das Supreme Sports Justice Tribunal an, dass die Ergebnisse der elf Erstliga-Spiele annulliert und die Spiele neu ausgetragen werden müssen. Die Neuanordnung der Spiele hatte einen direkten Einfluss auf die Tabelle, da sonst Internacional und nicht Corinthians Meister geworden wäre.

Tabelle der wiederholten Spiele:

|Wiederholungsspiele

|}
|}

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

Anzahl Siege
Tordifferenz
Anzahl erzielter Tore
Direkter Vergleich
Anzahl roter Karten
Anzahl gelber Karten

|}

Torschützenliste 
Der Torschützenkönig der Saison Romário hat seine Leistung im Alter von 39 Jahren erbracht.

Liste der Fußball-Torschützenkönige Série A (Brasilien)

Weblinks 
 Série A 2005 – Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005